El Parral bezeichnet:

 El Parral (Ávila), Gemeinde in Spanien
 El Parral (Chiapas), Ort in Mexiko
 Municipio El Parral (Chiapas), Gemeinde in Mexiko